Энтомологическое общество Франции () — самое старое энтомологическое общество в мире, основанное в 1832 году, деятельность которого призвана консолидировать усилия профессионалов и любителей энтомологии. Объединяет специалистов по насекомым Франции.

История 
На учредительном собрании 14 февраля 1832 году первым почётным президентом избран энтомолог Пьер Латрей. У истоков становления общества стояли такие крупные естествоиспытатели как Жорж Кювье и Этьен-Жофруа Сент-Илер. Общество объединяет деятельность как профессионалов, так и любителей энтомологии. Первый состав общества включал 35 членов и 12 почётных членов. Первые годы общество размещалось в помещениях . В 1844 году мэрия Парижа официально предоставила обществу помещение, которое оно занимало до 1865 года. В 1865 общество переезжает в . С 1932 года общество размещается , а с 1964 года в Музее естественной истории. Президенты общества избирались сроком на один год с возможностью избираться несколько раз. Например, Луи Рейш избирался президентом шесть раз. С 1987 года президента стали избирать на два года. В 2018 году общество объединяло 560 членов.

Энтомологическое общество Франции оказало огромное влияние на развитие энтомологии во всём мире. По его примеру в 1833 году образуется Королевское энтомологическое общество Лондона, а в 1859 году в Русское энтомологическое общество.

Иностранными членами общества были российские исследователи Василий Зубков, Григорий Фишер фон Вальдгейм и др.

Президенты общества

Журналы 
 Annales de la Société Entomologique de France
 Bulletin de la Société Entomologique de France
 L'Entomologiste
 Revue d’Amateurs

Адрес 
Париж, Франция — Société entomologique de France — 45 rue Buffon, 75005 Paris.

См. также 
 Энтомологическое общество Канады
 Королевское энтомологическое общество Лондона
 Русское энтомологическое общество

Примечания

Ссылки 
Офиц. сайт

Энтомологические общества
Организации, основанные в 1832 году
Научные общества Франции
Энтомологическое общество Франции